Аршакуни:

 Аршакуни  — парфянская (52—180 н. э.) и армянская (180—428 н. э.) царская династия в Великой Армении.
 Аршакуни, Завен Петросович (1932—2012) — российский советский живописец, график, сценограф.